Lécera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lécera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Lécera (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar